Aenima bezeichnet

 eine Shoegazing-Band aus Portugal, siehe Aenima (Band)
 ein Album der Rock-Band Tool, siehe Ænima